Alvise Spanghero noto come Spanghero II (1913 – ...) – calciatore italiano
 Luigi Spanghero noto come Spanghero I (1909-1997) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Marco Spanghero (1991) – cestista italiano